Морозовский — название населённых пунктов в России:

 Морозовский — хутор в Новониколаевском районе Волгоградской области.
 Морозовский — хутор в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края.
 Морозовский — хутор в Октябрьском районе Оренбургской области.
 Морозовский — посёлок в Кромском районе Орловской области.
 Морозовский — посёлок в Мценском районе Орловской области.
 Морозовский — посёлок в Свердловском районе Орловской области.
 Морозовский — хутор в Верхнедонском районе Ростовской области.

См. также 
 Морозовский 2-й — хутор в Кашарском районе Ростовской области.
 Морозовский район
 Морозовский округ
 Морозовский сельсовет
 Морозовский сельский совет
 Морозовский сад